Ма́пу Абра́м Ку́селевич (Ку́шелевич) (1807—1867) — писатель; согласно ЕЭБЕ: «творец еврейского романа». 
 Мапу́, мабу́ - традиционный духовой музыкальный инструмент тибето-бирманского народа и.
 Движение единого народного действия () — чилийская партия христианско-демократического толка, член коалиции «Народное единство».